Дэчжо́у () — городской округ в китайской провинции Шаньдун.

История 
В древности в этих местах находилось русло Хуанхэ, которую называли «Благодатной рекой» — Дэшуй (德水), поэтому эти места с древних времён называют «Дэ». После основания империи Хань её первый император дал одному из своих сподвижников в этих местах удел Дэ (德国), который после пресечения династии владельцев был преобразован в обычный уезд. При империи Суй была образована область Дэчжоу. После Синьхайской революции в Китае была произведена реформа структуры административного деления, в ходе которой области были упразднены.

В 1950 году был образован Специальный район Дэчжоу (德州专区), в который вошли город Дэчжоу и 16 уездов. В 1952 году была изменена граница между провинциями Хэбэй и Шаньдун, и в состав специального района перешли уезды Эньсянь, Учэн и Сяцзинь, ранее входившие в состав провинции Хэбэй, но зато из состава специального района в провинцию Хэбэй было передано 6 уездов; уезд Линсянь был присоединён к уезду Дэсянь.

В 1956 году Специальный район Дэчжоу был расформирован, а входившие в его состав административные единицы были разделены между специальными районами Ляочэн (聊城专区) и Хуэйминь (惠民地区), при этом уезд Эньсянь (恩县) был расформирован, а его территория — разделена между уездами Пинъюань и Сяцзинь. В 1961 году Специальный район Дэчжоу был создан вновь, на этот раз в его состав вошли город Дэчжоу и 10 уездов (уезд Дэсянь был при этом переименован в Линсянь). В 1964 году в его состав из провинции Хэбэй были переданы уезды Нинцзинь и Цинъюнь. В 1967 году Специальный район Дэчжоу был переименован в Округ Дэчжоу (德州地区).

В 1988 году уезд Лаолин был преобразован в городской уезд, непосредственно подчинённый правительству провинции Шаньдун.

В 1989 году уезды Шанхэ и Цзиян, а также три волости уезда Цихэ были переданы под юрисдикцию городского округа Цзинань.

В 1993 году уезд Юйчэн был преобразован в городской уезд.

Постановлением Госсовета КНР от 17 декабря 1994 года были расформированы город Дэчжоу и округ Дэчжоу, и образован городской округ Дэчжоу; территория бывшего города Дэчжоу стала районом Дэчэн в его составе.

В декабре 2014 года уезд Линсянь был преобразован в район городского подчинения Линчэн.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Дэчжоу делится на 2 района, 2 городских уезда, 7 уездов:

Экономика 
В Дэчжоу расположены тепловая и солнечная электростанции компании Huaneng Power International.

Образование 
В Дэчжоу находится государственный университет, на очных отделениях которого обучается около 18 000 студентов.

Достопримечательности 
 В Дэчжоу находится самое большое в мире офисное здание, работающее на солнечной энергии. Его открытие состоялось 27 ноября 2009 года. Здание построено у самой воды и напоминает раскрытый веер или солнце с расходящимися от него лучами.

Галерея

Примечания

Ссылки